

Geografia
 Barnhill – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Illinois
 Barnhill – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio

Persone
 John Barnhill – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Kelly Barnhill – scrittrice statunitense
 Norton Barnhill – ex cestista statunitense
 Ruby Barnhill – attrice britannica